Lipo nebo LiPo může být:

 Lithium-polymerový akumulátor (LiPo, Li-pol) – typ elektrického akumulátoru
 Lipo (rapper) – český rapper a básník
 Lipo (bonbon) – cukrovinka
 Li Po – čínský básník